Moscou ou Moscovo pode se referir a:

 Moscou, capital da Rússia
 Óblast de Moscou, divisão administrativa da Rússia
 Moscou, rio da Rússia
 Tratado de Moscou, um dos diversos tratados firmados em Moscou

Ou ainda:

 , cruzador russo

Desambiguação
Desambiguações de topônimos